Richard Gibson kan meerdere personen duiden:

 Richard Gibson (acteur), een Brits acteur, bekend van 'Allo 'Allo!
 Richard Gibson (componist), een Canadese componist en professor.
 Richard Gibson (kunstenaar, 1615-1690), een Engelse kunstenaar, ook bekend als Dwarf Gibson
 Richard Gibson (kunstenaar) (1795-1855), een Amerikaanse kunstenaar.
 Richard Gibson (trainer), een Britse trainer van koerspaarden in Frankrijk.
 Richard Gibson (politicus), politicus uit Sint-Maarten